Turquel steht für:

 Turquel, eine Stadt in Portugal

Turquel ist der Familienname von:

 José Turquel, osttimoresischer Diplomat und Politiker